Cranbrook steht für:

 Cranbrook (Kent), Ort in der Grafschaft Kent, England 
 Cranbrook (London), Stadtteil im Londoner Stadtbezirk Redbridge
 Cranbrook (British Columbia), Ort in Kanada
 Cranbrook Educational Community, eine private Bildungseinrichtung in Michigan, Vereinigte Staaten, National Historic Landmark District; NRHP-Registernummer: 73000954
 Gathorne Gathorne-Hardy, 1. Earl of Cranbrook (1814–1906), britischer Politiker der Conservative Party